Грем Те́йлор (Graham Taylor)

 Грем Тейлор (футболіст) (* 1944)
 Грем Тейлор (письменник) (* 1958)
 Грем Тейлор (бейсболіст)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок